Appleknockers Flophouse (nummer)
Appleknockers Flophouse (album)